Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Flusser :
 l', un destroyer lancé en 1909 ;
 l', un destroyer lancé en 1919 ;
 l', un destroyer lancé en 1935.

Flusser